Серіщев () — російське прізвище.

 Серіщев Яків Матвійович — історик.

Російські прізвища